Eddyville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eddyville (Idaho), im Kootenai County
 Eddyville (Illinois), im Pope County
 Eddyville (Iowa), im Wapello, Mahaska und Monroe County
 Eddyville (Kentucky), im Lyon County
 Eddyville (Massachusetts)
 Eddyville (Nebraska), im Dawson County
 Eddyville (New York)
 Eddyville (Oregon), im Lincoln County
 Eddyville (Pennsylvania)